Az 1961-es férfi kézilabda-világbajnokságot Nyugat-Németországban rendezték, 12 ország részvételével. A tornát a román válogatott nyerte.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot négy darab 3 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. A csoportokból az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A középdöntőben a nyolc csapat 2 darab 4 csapatos csoportot alkotott, ahol újabb körmékőzéseket játszottak. A két csoport azonos helyén végző válogatottak játszottak egymással helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Ferfikezilabda
Férfi kézilabda-világbajnokságok